Hevosluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Hevoslot, ö, Egentliga Finland, Åboland,  (26 ha)
2. Hevosluoto (halvö), Egentliga Finland, 
3. Hevosluoto (ö i Satakunta), Björneborg,  (56 ha)
4. Hevosluoto (ö i Sastmola),  (34 ha)
5. Hevosluoto (ö i Norra Savolax),